Dodge City ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Dodge City, im Ford County, Kansas
 Dodge City (Alabama), im Cullman County
 Dodge City (Arkansas), im Union County
 Dodge City (Michigan), im Marquette County
 Dodge City (Missouri), im Marion County

Dodge City steht für:
 Dodge City, Originaltitel von Herr des wilden Westens, US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1939